Helenowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Helenowo, un village du powiat d'Inowrocław
 Helenowo, un village du powiat de Włocławek
dans la voïvodie de Mazovie
 Helenowo, un village du powiat d'Ostrów Mazowiecka
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Helenowo, un village de la gmina de Kleczew 
 Helenowo, un village de la gmina de Wierzbinek
dans la voïvodie de Poméranie
 Helenowo, un village 
dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Helenowo, un village